Дого́й — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Административный центр сельского поселения «Догой».

Село расположено в лесостепной зоне, на одноимённом с селом левом притоке реки Ага — реке Догой, в северо-западной части района, в 22 км от посёлка Могойтуй.

Население —  чел. ()

Экономика 
 колхоз «Догой» (племенное животноводство).

Образование 
Средняя общеобразовательная школа им. Д. О. Батожабая (бывший Догойский сельский национальный лицей), детский сад, спортивная школа.

Социальная сфера 
 Дом культуры, Догойский народный театр, сельская врачебная амбулатория.

Достопримечательности 
На территории села находится памятник в честь жителей Догоя погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В 1988 году ветераном войны и труда Л. Э. Эрдынеевым в селе был организован краеведческий музей посвящённый жителям села, истории создания колхоза «Догой», а также бурятскому писателю Д. О. Батожабаю.

Транспорт 
До ближайшей железнодорожной станции в посёлке Могойтуй — 21 км по автомобильной дороге, а до станции Могойтуй от Читы — 80 км.

Население

Примечания 

Населённые пункты Могойтуйского района